Аказинтла има више значења:
 Аказинтла (Сочивеветлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аказинтла (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику